Miculești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Miculești (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Miculești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj